Futbolnyj klub Podillja Chmelnyckyj (ukrajinsky: Футбольний клуб «Поділля» Хмельницький) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Chmelnyckyj. Klub byl založen v roce 1926.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Podillja s kapacitou 6 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1926 – FK Dynamo Proskurov (Futbolnyj klub Dynamo Proskurov)
 1954 – FK Dynamo Chmelnickij (Futbolnyj klub Dynamo Chmelnickij)
 1975 – FK Volna Chmelnickij (Futbolnyj klub Volna Chmelnickij)
 1980 – FK Podolje Chmelnickij (Futbolnyj klub Podolje Chmelnickij)
 1992 – FK Podillja Chmelnyckyj (Futbolnyj klub Podillja Chmelnyckyj)
 1993 – FK Nord-AM-Podillja Chmelnyckyj (Futbolnyj klub Nord-AM-Podillja Chmelnyckyj)
 1994 – FK Podillja Chmelnyckyj (Futbolnyj klub Podillja Chmelnyckyj)
 2004 – sloučení s FK Krasyliv a faktický zánik
 2007 – obnovení klubu jako FK Podillja Chmelnyckyj (Futbolnyj klub Podillja Chmelnyckyj)
 2013 – FK Podillja-Olimp Chmelnyckyj (Futbolnyj klub Podillja-Olimp Chmelnyckyj)
 2014 – FK Podillja Chmelnyckyj (Futbolnyj klub Podillja Chmelnyckyj)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1926